Juan Sebastián Cabal e Robert Farah eram os atuais campeões, mas optaram por competir em Acapulco.

Julio Peralta e o argentino Horacio Zeballos conquistaram o título derrotando Pablo Carreño Busta e David Marrero na final por 4–6, 6–1, [10–5].

Cabeças de chave

Tabela

Chave

Ligações externas
 Chave principal

D